

Першотравнева вулиця — вулиця в місті Сєвєродонецьк.

 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Левка Лук'яненка у місті Балта.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Павла Скоропадського у місті Біла Церква.
Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Миколи Шумейка в смт Більмак.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Весняної у місті Боярка.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Івана Рогача в смт Великий Березний.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Михайла Старицького в смт Вільшана.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Магістратської вулиці в місті Вінниця.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Марії Приймаченко у місті Вишневе.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Червоної калини у місті Волочиськ.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Травневої вулиці в смт Врадіївка.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Глухів.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Травневої вулиці в смт Градизьк.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Євгена Андріюка в місті Деражня.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Віри Міляєвої в Новокодацькому районі міста Дніпро.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Василя Третяка у місті Заводське.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Травневої вулиці в місті Залізне.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Пам'яті у місті Ізюм.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Травневої вулиці в місті Ічня.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Дмитра Донцова в місті Кам'янка.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці розділеної на дві - Університетської та Старшого лейтенанта Кагала у місті Кременчук.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Віктора Погрібного у місті Кропивницький.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Слов'янської вулиці в місті Курахове.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Травнева у місті Лебедин.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Зарічної вулиці в смт Маньківка.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Івана Франка в місті Мар'їнка.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Скіфської вулиці в місті Мелітополь.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Івана Парканія в місті Мукачево.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Юності в місті Новогродівка.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Фонтанна у місті Обухів.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Поштова у місті Олександрія.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Чумацької вулиці в місті Оріхів.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Андрія Шаталова в місті Охтирка.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Травневої вулиці в смт Піщанка.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Травнева у місті Пирятин.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Травневої вулиці в місті Подільськ.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Травнева у місті Ромни.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Соборна у місті Свалява.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Травневої вулиці в смт Святогорівка.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Травневої вулиці в смт Семенівка.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Слобідської вулиці в місті Середина-Буда.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Травневої у місті Славута.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Я.Козака у місті Сторожинець.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Маґістратська у місті Суми.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Соборної у смт. Тиврів.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Соборної вулиці в місті Узин.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Воскобійницької вулиці в місті Харків.
Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Героїв Холодного Яру в місті Черкаси.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Михайла Сікорського в місті Чигирин.
 Першотравнева вулиця — колишня назва вулиці Василя Доманицького в місті Чорнобай.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Слобідської вулиці в смт Широке.
 Першотравнева вулиця — колишня назва Травневої вулиці в смт Ямпіль.

Див. також 
 Першотравневе
 Першотравенськ (значення)
Першотравневий район — колишня назва Мангушського району в Донецькій області.
 Першотравневий масив
 Першотравнева сільська рада
 Першотравневий провулок

Вулиці